Пластинчатый конвейер () — транспортирующее устройство с грузонесущим полотном из стальных пластин, прикрепленным к цепному тяговому органу.

Характеристики 
 толщина пластин – от 3 мм;
 ширина полотна – от 500 мм;
 скорость движения полотна – от 0,6 м/с;
 производительность – от 250 до 2000 т/ч;
 угол наклона установки – до 45º.

Применение 
 транспортирование горной массы;
 транспортировка тяжёлых единичных грузов, которые невозможно транспортировать ленточными конвейерами: крупно-кусковая руда, горячий агломерат, известняк, горячие заготовки и др.
Разновидность пластинчатых конвейеров — багажная карусель, установлена в большинстве современных аэропортов в помещениях выдачи багажа. Их также встраивают в некоторые сельскохозяйственные машины. Пластинчатые конвейеры применяют в качестве технологических на автомобильных производствах и во многих других отраслях.

Рабочие инструменты 
 пластичное полотно;
 ходовые ролики;
 тяговый орган;
 приводная станция;
 натяжная станция.

Классификация 
 пластинчатые питатели

Преимущества 
 возможность транспортирования более широкого (по сравнению с ленточными конвейерами) ассортимента грузов ;
 способность транспортирования грузов по трассе с крутыми подъёмами (до 35°-45°, а с ковшеобразными пластинами - до 65°-70°);
 возможность транспортирования грузов по сложной пространственной траектории;
 высокая надёжность.

Недостатки 
 малая скорость движения грузов (до 1,25 м/с);
 как и у других цепных конвейеров:
 большая погонная масса конвейера;
 сложность и дороговизна эксплуатации из-за наличия большого количества шарнирных элементов в цепях, требующих регулярной смазки;
 больший расход энергии на единицу массы транспортируемого груза.

См. также 
 Вибрационный конвейер
 Ленточный конвейер

Литература 
 Иванченко Ф. К. Конструкция и расчёт подъёмно-транспортных машин. - 2-е изд. перераб. и доп. - К.: Выща шк. Головное изд-во, 1988. - 424 с.

Конвейеры